Pontz ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Franz Anton Leopold Pontz (1692–1761), kommandierender General des Temescher Banats
 Kandidus Pontz von Engelshofen (1803–1866), österreichischer Pionier der österreichischen Urgeschichtsforschung und Heimatforscher

Siehe auch:
 Ponts